Barry Cunliffe (1939-), archéologue et universitaire britannique
 David Cunliffe (1963-), homme politique néo-zélandais
 David Cunliffe-Lister (2 comte de Swinton, 1937–2006), pair et homme politique britannique
 Hannah Cunliffe (1996-), athlète italo-américaine
 Jason Cunliffe (1983-), footballeur
 John Cunliffe (1984-), footballeur anglais 
 Philip Cunliffe-Lister (1884-1972), membre éminent du Parti conservateur britannique des années 1920 aux années 1950
 Walter Cunliffe (1855-1920), banquier britannique